Scoccimarro ist der Familienname folgender Personen:

Giovanna Scoccimarro (* 1997), deutsche Judoka
Mauro Scoccimarro (1895–1972), italienischer Politiker